Provinz Awa ist der Name folgender Provinzen im historischen Japan:

 Provinz Awa (Tokushima) () auf der Insel Shikoku auf dem Gebiet der heutigen Präfektur Tokushima
 Provinz Awa (Chiba) () in der Kantōregion auf dem Gebiet der heutigen Präfektur Chiba